Alte Landwehr steht für:

 Alte Landwehr, anderer Name für Braunschweiger Landwehr
 Alte Landwehr (Darmstadt)
 Alte Landwehr (Eutzsch), denkmalgeschützte hochmittelalterliche Wehranlage
 Alte Landwehr in Lüneburg, siehe Lüneburger Landwehr #Alte Landwehr